Stoltenberg, comune dello Schleswig-Holstein, in Germania.

Persone 
È anche un cognome originario della Germania del Nord:
 Gerhard Stoltenberg, politico tedesco, più volte ministro della Repubblica Federale Tedesca
 Jason Stoltenberg (1970), tennista australiano
 Jens Stoltenberg (1950), politico norvegese, ex primo ministro
 Karin Stoltenberg (1931), politica norvegese, madre di Jens
 Thorvald Stoltenberg (1931), politico norvegese, padre di Jens